Secernentea är en klass av rundmaskar. Secernentea ingår i fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar klassen Secernentea 751 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar